TMX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Timimoun (Algeria)
 TMX – Translation Memory eXchange, formato per lo scambio di dati tra diversi strumenti di traduzione